Клоа́р-Карное́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на захід від Парижа, 150 км на захід від Ренна, 45 км на південний схід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2023 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4413,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер